Венді Енн Маклендон-Кові (;  10 жовтня 1969) — американська комедіантка, актриса і продюсер.

Виступаючи як стендап-комік, Венді Маклендон-Кові познайомилася із багатьма жінками-комедіантками, разом із якими знялася в популярному фільмі «Подружки нареченої» (2011). Стала відомою завдяки ролям у телесеріалах, починаючи із сіткома «Ріно 911!» (2003—2009). Від 2013 року виконує головну роль у рейтинговому телешоу каналу ABC «Ґолдберги» ().

Фільмографія

Посилання

Примітки 

Акторки США
Шотландці США